Дмитрий Георгиевич Алхазов (1909, Санкт-Петербург — 1982, Ленинград) — советский учёный в области физики и техники ускорителей, доктор физико-математических наук. Один из создателей синхроциклотрона Ленинградского института ядерной физики.

Родился 4 (17) февраля 1909 года. Из старинного армянского рода, получившего грузинское дворянство. Дед по отцу — Яков Кайхосрович Алхазов — генерал от инфантерии. Дед по матери — Глазунов, Иван Ильич.

Окончил Ленинградскую среднюю школу № 13 (1928). Работал разнорабочим, затем лаборантом в Высшей школе связи.

В 1930 году зачислен в физический отдел Государственного Радиевого института в качестве научно-технического сотрудника. В 1933 году вошел в состав возглавляемой профессором Л. В. Мысовским бригады по проектированию и постройке циклотрона (впоследствии реорганизована в лабораторию).

С 1941 года заместитель заведующего и научный руководитель циклотронной лаборатории. В 1942 году откомандирован в лабораторию № 4 ФТИ АН СССР для работы по спецтематике и работал там до 1944 года. В 1944 году защитил кандидатскую диссертацию «Применение тлеющего разряда в качестве источника ионов в циклотроне».

С 1945 года научный руководитель спецстроительства в ФТИ АН СССР, участник атомного проекта. Руководил введением в строй циклотрона ФТИ.

Проводил в своей лаборатории ядерные исследования. За этот цикл работ удостоен Государственной премии СССР 1968 года (в составе коллектива).

Был научным руководителем сооружения Гатчинского протонного синхроциклотрона Ленинградского института ядерной физики (1970).

Доктор физико-математических наук.

Награждён орденом «Знак Почёта» (1947).

Умер в Ленинграде 30 июня 1982 года.

Жена — Гребенщикова, Вера Ильинична (1908—1985).

Ссылки 
 http://draft.hayazg.info/Алхазов_Дмитрий_Георгиевич
 http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0412/n2.htm
 Фото http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0412/n2.htm
 Фото http://ru.calameo.com/read/0052393549316f1f52416
 Фото http://gatchina-news.ru/files/newspaper/2015/Gatchina-INFO_07%20от%2012%20февраля%202015%20года.pdf